Известня́к (Известковый камень) — осадочная, обломочная горная порода биогенного, реже хемогенного происхождения, состоящая преимущественно из карбоната кальция (CaCO3) в виде кристаллов кальцита различного размера.

Известняк, состоящий преимущественно из ископаемых раковин морских животных и их обломков, называется ракушечник (Котелец). Кроме того, бывают нуммулитовые, мшанковые и мраморовидные известняки. Текстуры как правило массивные, массивнослоистые и тонкослоистые. При метаморфизме известняк перекристаллизуется и образует мрамор.

Входящий в состав известняка карбонат кальция способен медленно растворяться в воде, а также разлагаться на углекислый газ и соответствующий основный оксид (CaO). Первый процесс — важнейший фактор образования карста, а второй, происходящий на больших глубинах под действием глубинного тепла Земли, даёт источник газа для минеральных вод.

Описание 
Осадочная горная порода содержащая известь.

Основные модификации:
 мел
 мрамор
 кальцит
 арагонит
 фатерит

В стратиграфии используют термин раковинный известняк (Muschelkalk).

Месторождения 

Известняк — широко распространённая осадочная порода, образующаяся при участии живых организмов в морских бассейнах. Это мономинеральная порода, состоящая из кальцита с разными примесями Название разновидности известняка отражает присутствие в нём остатков породообразующих организмов, район распространения, структуру (например, оолитовые известняки), примесей (железистые), характер залегания (плитняковые), геологический возраст (триасовые).

Из известняков сложены целые горные цепи в Альпах, в Крыму, также широко распространён и в других местах. У известняка нет блеска, он обычно светло-серого цвета, но может быть белым или тёмным, почти чёрным; голубоватым, желтоватым или розовым, в зависимости от состава примесей. В известняке встречаются останки древних животных.

В России известняки обычны в центральных районах европейской части, а также распространены на Кавказе, Урале и в Сибири.

Широко известны месторождения Русской платформы, известняки которых традиционно использовались для строительства и наружной отделки зданий. Сегодня же сырьевая база этих известняков, в том числе белых известняков мячковского горизонта, весьма ограничена.

Одним из самых перспективных месторождений известняка считается открытое в 2015 году Ждановское месторождение (Оренбургская область), где в настоящее время идёт промышленная добыча известняка «Сармат». Месторождение поставляет известняк с высокими качественными показателями, имеет крупные запасы и неглубокое залегание пластов.

Применение 
Известняк широко применяется в качестве строительного материала, мелкозернистые разновидности используют для создания скульптур.

Обжиг известняка даёт негашёную известь — древний вяжущий материал, до сего времени применяемый в строительстве. Одним из основных строительных материалов, получаемых из известняка, является известняковый щебень, который широко используется в дорожном строительстве и в производстве бетона. В металлургии известняк используется как флюс. Известняк используется в химической и пищевой промышленности: в производстве соды, минеральных удобрений, стекла, сахара, бумаги.

Ракушечник 

Ракушечник (ракушняк, ракушка) — строительный материал природного происхождения, известный с древних времён и популярный в южных регионах России, а также прибрежных районах Украины и Казахстана.

Ракушечник применяется:
 в жилищном строительстве: кладка наружных стен и возведение внутренних перегородок;
 на хозяйственных объектах: сооружение подвалов, гаражей, ограждений и так далее;
 в оформлении ландшафта: подпорные стенки, фонтаны, гроты;
 при облицовочных работах: в виде плитки с обязательной предварительной её гидрофобизацией и полировкой.

Примечания

Ссылки 

 Известняк // Энциклопедия «Кругосвет».
 Известняк — горная порода: Описание, фото, месторождения // Сайт проекта «Каталог минералов».
 Ракушечник — экологичный материал для строительства дома // dom-tips.ru.

Биоминералы
Скульптурные материалы
Известняк
Железорудное сырьё